Miejscowości w USA:
 University Heights – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Johnson
 University Heights – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Cuyahoga